Perić (en serbe : Перић) est un nom de famille serbo-croate notamment porté par :
 Dino Perić (1994-), footballeur croate ;
 Nicolás Peric (1978-), joueur croato-chilien de football ;
 Ratko Perić (1944-), évêque catholique croate ;
 Snežana Perić (1978-2022), karatéka serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate